Авдет может означать:
 Авдет — крымскотатарское общественно-политическое движение.
 Авдет (газета) — современная социально-политико-культурная двуязычная (крымскотатарско-русская) газета, выходящая с 15 июня 1990 года.